María de Lancaster, baronesa Percy (1320 – 1 de septiembre de 1362), era la hija menor de Enrique, III conde de Lancaster, y Matilde de Chaworth. A través de su padre, era bisnieta de Enrique III de Inglaterra.

Familia
María nació en 1320 o 1321. Era hermana de Enrique, duque de Lancaster; Matild, condesa de Ulster; Juana, baronesa de Mowbray; y Leonor, condesa de Arundel. A través de su hermano Henry, era tía de Blanca, condesa de Lancaster, esposa del príncipe Juan de Gante y madre del rey Enrique IV de Inglaterra.

Matrimonio
En torno a septiembre de 1334, en el castillo de Tutbury, se casó con Henry Percy, primogénito de Henry Percy, II barón Percy e Idoine de Clifford. En 1352, Henry heredó la baronía de su padre.

Tuvieron cuatro hijos que llegaron a la edad adulta:

 Henry Percy, I conde de Northumberland (10 de noviembre de 1341 – 20 de febrero de 1408), casado en primeras nupcias con  Margaret Neville, y en segundas nupcias con Maud, baronesa Lucy.
 Thomas Percy, conde de Worcester (1344–1403).
 Maud Percy, casada con Sir John de Southeray, hijo ilegítimo de Eduardo III y Alicia Perrers.
 Mary, baronesa Ros (n. 1360) casada con John de Ros, V barón de Ros.

Fallecimiento
Mary falleció el 1 de septiembre de 1362 en  Alnwick, Northumberland, donde fue enterrado. Su marido Henry se casó por segunda vez con Joan Orreby, hija y heredera de John, II señor de Orreby.

Ascendencia 
</center>

Referencias

Bibliografía

 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en Inglaterra
Casa de Plantagenet
Casa de Percy
Fallecidos en el Nordeste de Inglaterra
Inglesas del siglo XIV